A patak jelentései:

 Patak (vízfolyás), kisebb vízfolyás
 Patak (Magyarország), község Magyarországon, Nógrád megyében
 Patak (Szlovákia), község Szlovákiában, a Rózsahegyi járásban

Előfordulása egyéb településnevekben 

 Agyagospatak
 Alsóhidegpatak
 Alsópatak
 Alsószálláspatak
 Aranyospatak
 Árapatak
 Avaspatak
 Bánpatak
 Bégahosszúpatak
 Bükköspatak
 Csendespatak
 Cserpatak
 Dióspatak
 Dobrapatak
 Egerpatak
 Egrespatak
 Előpatak
 Erdőpatak
 Érpatak
 Farkaspatak (Bihar megye)
 Farkaspatak (Hunyad megye)
 Fehérpatak
 Feketepatak
 Felsőfeketepatak
 Felsőhidegpatak
 Felsőpatak
 Felsőszálláspatak
 Gyertyánpatak

 Harampatak
 Hármaspatak
 Hárspatak
 Hattyúpatak
 Hidegpatak
 Homapatak
 Hosszúpatak
 Idecspatak
 Illópatak
 Ilondapatak
 Izasópatak
 Kabalapatak
 Kabaláspatak
 Kabolapatak
 Kásapatak
 Kelénpatak
 Kenézpatak
 Kerelősóspatak
 Keresztespatak
 Kézdiszárazpatak
 Kisfeketepatak
 Kisgyógypatak
 Kispatak
 Kissebespatak
 Kohópatak
 Komlóspatak
 Kőpatak

 Kőrispatak
 Körtvélypatak
 Kurtapatak
 Lapispatak
 Lapupatak
 Lassúpatak
 Lazonpatak
 Magyarpatak
 Málnapatak
 Malompatak
 Marossárpatak
 Merészpatak
 Mezőpatak
 Mikolapatak
 Nádaspatak
 Nádpatak
 Nagyfeketepatak
 Nagykőpatak
 Oláhpatak
 Olajpatak
 Oroszpatak
 Oszlópatak
 Osztrópatak
 Ökörpatak
 Rákospatak
 Rónapatak
 Rózsapatak
 Sárospatak

 Sárpatak
 Sebespatak
 Sepsikőröspatak
 Sóspatak
 Stejvaspatak
 Szalmapatak
 Szalonnapatak
 Szárazpatak
 Szarvaspatak
 Szászpatak
 Székelysóspatak
 Szentistvánpatak
 Szepespatak
 Széppatak
 Szuhapatak
 Szúpatak
 Tamáspatak
 Tapolysárpatak
 Tekerőpatak
 Terebesfejérpatak
 Tereselpatak
 Tópatak
 Turapatak
 Vadpatak
 Verespatak
 Zalánpatak
 Zarándpatak